Ottering ist der Ortsname von

 Ottering (Inning am Holz), Ortsteil der Gemeinde Inning am Holz, Landkreis Erding, Bayern
 Ottering (Moosthenning), Ortsteil der Gemeinde Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch
 FC Ottering